Шеньё-ла-Бальм () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Вирьё-ле-Гран. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01100.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км восточнее Лиона, в 55 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река . Большая часть территории покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 157 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 91 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 63 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 63 активных жителей работали 59 человек (33 мужчины и 26 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 28 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV век). Исторический памятник с 1988 года.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн